Caohe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Caohe (häradshuvudort), Hubei, 
 Caohe Jiedao, socken, Liaoning, 
 Caohe (socken), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar